Коневичи — топоним:

 Белоруссия
 Коневичи — деревня в Гродненской области Белоруссии.

 Босния и Герцеговина
 Коневичи — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Коневичи — село в общине Горажде Федерации Боснии и Герцеговины.
 Коневичи — село в общине Кладань Федерации Боснии и Герцеговины.

 Сербия
 Коневичи — село в составе города Чачак.